Коммутатор (, от  — меняю, изменяю) — многозначный термин.

Математика 
В математике коммутаторами называют различные бинарные операции, отражающие степень некоммутативности в той или иной структуре.
 Коммутатор — операция, определяемая для элементов произвольной мультиоператорной группы как:  (использована аддитивная запись). В частности:
 Коммутатор — операция над элементами группы:  (использована мультипликативная запись).
 Коммутатор — операция над элементами ассоциативного кольца: . В частности:
 Коммутатор Ли — кольцевой коммутатор в алгебрах Ли.
 Коммутатор операторов — кольцевой коммутатор в операторных алгебрах, в квантовой механике известен как «квантовые скобки Пуассона».

Техника 
В различных отраслях техники — устройство (переключатель, распределитель), обеспечивающее посредством включения, отключения и переключения выбор требуемой выходной цепи (цепей) и соединение с ней входной цепи (цепей).
 Коммутатор — аналоговый мультиплексор.
 Коммутатор в электродвигателях и электрогенераторах — щёточно-коллекторный узел, устройство, обеспечивающее электрическое соединение цепи ротора с цепями неподвижных частей машины.
 Коммутатор в компьютерных сетях — устройство для соединения нескольких узлов или сегментов вычислительной сети.
 Коммутатор в телефонных сетях — устройство для ручного или автоматического соединения абонентских линий.